Porto União kan syfta på:

Brasilien 

 Porto União (kommun), Santa Catarina, 
 Porto União (ort), Santa Catarina,